V Severni Makedoniji ima status mesta 34 naselij:

Makedonija